Dillens ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dillens (1821–1877), belgischer Maler
 Albert Dillens (1844–1892 oder 1915), belgischer Genremaler, Aquarellist
 Hendrick Joseph Dillens (1812–1872), belgischer Genremaler, Aquarellist und Lithograf
 Julien Dillens (1849–1904), belgischer Bildhauer